Слободская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список 
 Слободская волость — в составе Царёвского уезда Астраханской губернии.
 Слободская волость — в составе Владимирского уезда Владимирской губернии.
 Слободская волость — в составе Новоалександровского уезда Ковенской губернии.
 Слободская волость — в составе Нижегородского уезда Нижегородской губернии.
 Слободская волость — в составе Псковского уезда Псковской губернии.
 Слободская волость — в составе Поречского уезда Смоленской губернии.
 Слободская волость — в составе Юхновского уезда Смоленской губернии.
 Слободская волость — в составе Лебедянского уезда Тамбовской губернии.

См. также